Силденафил (МНН: sildenafil, 1-[[3-(6,7-Дигидро-1-метил-7-оксо-3-пропил-1Н-пиразоло[4,3-альфа]пиримидин-5-ил)-4-этоксифенил] сульфонил]пиперазина цитрат) — лекарственное средство для увеличения потенции, ингибитор PDE5. 

Самая популярная торговая марка, под которой производится силденафил — «Виагра» компании Pfizer (США).

Общее описание 

Препарат был синтезирован в поиске средства для улучшения кровотока в миокарде, лечения стенокардии и ишемической болезни сердца. В ходе клинических испытаний в 1992 году было выявлено, что влияние его на сердечный кровоток минимально, однако он обладает выраженным влиянием на кровоток в области органов малого таза, в том числе способствует улучшению кровотока в половом члене.

Препарат увеличивает количество крови, поступающей в половой член, что усиливает естественную эрекцию. Силденафил действует только тогда, когда мужчина испытывает естественное сексуальное возбуждение, а когда половой акт закончен, половой член естественным образом возвращается в расслабленное состояние. Другими словами, силденафил действует только на естественные механизмы возникновения эрекции.

Силденафил выпускается в виде таблеток по 25, 50 и 100 мг, которые содержат, соответственно, по 25, 50 и 100 мг цитрата силденафила. Дженерики могут содержать увеличенные дозировки до 150 мг.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика 
Селективный ингибитор цГМФ-специфической , которая ответственна за распад цГМФ в пещеристом теле полового члена. Активно усиливает расслабляющий эффект оксида азота на гладкие мышцы кавернозного тела и увеличивает кровоток в половом члене. При активации цепи NO-цГМФ, наблюдающейся при сексуальном возбуждении, угнетение ФДЭ5 приводит к увеличению цГМФ в кавернозном теле. Фармакологический эффект достигается только при наличии сексуальной стимуляции. Активность в отношении ФДЭ5 в 10-10 000 раз превосходит активность в отношении других изоферментов ФДЭ (1, 2, 3, 4, 6).

Фармакокинетика 
TCmax после приёма натощак — 0,5-2 ч, биодоступность — 25-60 %. При приёме с жирной пищей Cmax снижается на 20-40 % и достигается через 1,5-3 ч. Объём распределения в равновесном состоянии — 105 л. Связь с белками плазмы — 96 %. Метаболизируется главным образом под действием микросомальных изоферментов печени CYP3A4, CYP3A5, CYP3A7 (основной путь) и CYP2C9 (дополнительный путь). Основным циркулирующим активным метаболитом является N-дезметилметаболит, активность которого составляет 50 % активности силденафила. Общий клиренс — 41 л/ч. Время полувыведения силденафила и N-десметилметаболита — 3-5 ч. Выводится в виде неактивных метаболитов с каловыми массами (80 %) и почками (15 %). У больных с почечной недостаточностью (КК менее 30 мл/мин.), циррозом печени и у пожилых людей клиренс силденафила снижен.

Эффективность и безопасность 
Клинические испытания показали, что силденафил эффективен при эректильных дисфункциях, в основе которых лежит сосудистый компонент, в прочих случаях его эффективность невелика.

Применение 

С целью усиления эрекции принимают одну таблетку силденафила перед планируемым сексуальным контактом.

Показания к применению 
Нарушения эрекции различной этиологии (органические, психогенные, смешанные). Импотенция. Лечение лёгочной гипертензии.

Противопоказания 
Гиперчувствительность; одновременный приём донаторов оксида азота или нитратов в любых формах. C осторожностью: заболевания сердца, анатомические деформации полового члена, серповидноклеточная анемия, множественная миелома, лейкоз, детский возраст.

Передозировка 
Передозировка силденафила может сопровождаться редкими случаями потери зрения. По результатам исследований препарат на микроскопическом уровне повреждает клетки сетчатки глаза, отвечающие за восприятие цвета. Как доказали учёные, картина повреждения была аналогична той, которая наблюдалась при генетических нарушениях сетчатки (например цветовая слепота). Также по данным других исследований было показано, что люди с генетическими расстройствами сетчатки глаз подвергаются большему риску возникновения проблем со зрением после передозировки силденафилом. К тому же даже рекомендуемая доза силденафила способна вызвать затуманенность, повышенную светочувствительность и изменения цветового зрения длительностью побочного эффекта не более одного дня. Однако, случай, описанный в отчёте, опубликованном в журнале Retinal Cases, показывает, что потеря цветности зрения и другие нарушения могут длиться год и больше.

Сильная передозировка силденафилом может вызвать сердечный приступ, а также болезненно длительную эрекцию, способную вызвать развитие гангрены полового члена с последующей его ампутацией.

Побочные эффекты 
Приём силденафила может сопровождаться головной болью, «приливами» крови к лицу, головокружением, диспепсией, заложенностью носа, нарушениями зрения (изменение цвета объектов синего и зелёного, повышение чувствительности к свету, нарушение чёткости зрения).

Обнаружение в биологических жидкостях 
Силденафил и / или N-десметилсилденафил, его основной активный метаболит, можно количественно определять в плазме, сыворотке или цельной крови для оценки фармакокинетического статуса у тех, кто получает лекарство в терапевтических целях, для подтверждения диагноза у потенциальных жертв отравления или для оказания помощи в судебно-медицинской экспертизе (в том числе при расследовании в случае передозировки со смертельным исходом).

Межлекарственное взаимодействие 

Силденафил опасно сочетать с циметидином, кетоконазолом, эритромицином и другими лекарствами, которые снижают клиренс и повышают концентрацию силденафила в крови.

Силденафил усиливает антиагрегантный эффект натрия нитропруссида. Усиливает гипотензивное действие нитратов (сочетание силденафила с нитратами может привести к летальному исходу), потенциально опасно для жизни совместное назначение с БМКК, бета-адреноблокаторами и пероральными гипогликемическими лекарственными средствами.

См. также 
 Варденафил
 Тадалафил
 Уденафил
 Аванафил

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 

Регуляторы потенции